Белиций (Bellicius) е име на:

 Гай Белиций Наталис Тебаниан, суфектконсул 87 г.
 Белиций Тебаниан, суфектконсул 118 г.
 Гай Белиций Флак Торкват Тебаниан, консул 124 г.
 Гай Белиций Торкват, консул 143 г.
 Гай Белиций Калпурний Торкват, консул 148 г.